

Patronyme 

 Famille Dubern
 Édouard Dubern (1818-1868), armateur, capitaine de navires et chasseur de baleine ;
 Eugène Dubern (1802-1870), un officier général français ;
 Henry Dubern (1800-1846), négociant à Valparaíso (Chili), puis ingénieur de chemins de fer ;
 Pierre Dubern (1735-1810), un grand négociant et un notable influent de Nantes.

Autres graphies :
 Jules DuBern (1857-1931), un homme politique et chef d'entreprise franco-britannique ;
 Jules Dubern, puis Du Bern de Boislandry, un magistrat et écrivain français.

Toponyme 
 le ruisseau de Dubern, également connu comme le ruisseau des Esclaures, cours d'eau du département de la Gironde en France

Homonymie de patronyme